Als Kaiser-Friedrich-Turm bezeichnet man die folgenden Türme:

 Kaiser-Friedrich-Turm (Altendorfer Berg), Aussichtsturm auf dem Altendorfer Berg bei Einbeck, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Kaiser-Friedrich-Turm (Bad Waldsee), Aussichtsturm auf dem Döchtbühl in Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kaiser-Friedrich-Turm (Biesenthal), Aussichtsturm bei Biesenthal, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Kaiser-Friedrich-Turm (Bingen), Aussichtsturm auf dem Rochusberg in Bingen am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Kaiser-Friedrich-Turm (Hagen), Aussichtsturm bei Haspe im kreisfreien Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Kaiser-Friedrich-Turm (Oderberg), im Zweiten Weltkrieg zerstörter Aussichtsturm bei Oderberg, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Kaiser-Friedrich-Turm (Vallendar), Aussichtsturm bei Vallendar, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz